Straube ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Straube (1810–1839), deutscher Bildhauer und Medailleur in Weimar
 Arno Straube (1915–1945), deutscher Kletterer und Bergsteiger, Gegner des Nationalsozialismus
 Axel Straube (1942–2017), deutscher Basketballspieler und -trainer
 Carsten Straube (* 1984), deutscher Basketballschiedsrichter
 Chris Straube (* 1974), kanadisch-deutscher Eishockeyspieler
 Diethelm Straube (* 1957), deutscher Journalist
 Eckart Straube (* 1939), deutscher Psychologe, Psychotherapeut und Autor
 Erich Straube (1887–1971), deutscher General
 Frank Straube (* 1959), Wirtschaftsingenieur und Hochschullehrer
 Franz Straube (1920–2009), deutscher Fußballspieler
 Franz Gustav Straube (1802–1853), deutscher Naturforscher
 Fridolin Straube (* 1877; † nach 1937), deutscher Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Harald Straube (1926–2018), österreichischer Physiker und Werkstoffwissenschaftler
 Heinrich Straube (1794–1847), deutscher Jurist, Dichter
 Helmut Straube (1923–1984), deutscher Ethnologe
 Johann Heinrich Franz Straube (1773–1848), Gürtler und Gelbgießer in Weimar
 Johannes Straube (1843–1906), deutscher Harmoniumbauer und Organist in Berlin
 Jörg Straube (* 1953), deutscher Chorleiter und Hochschullehrer
 Julius Straube (1832–1913), deutscher Kartograf und Verleger
 Karl Straube (1873–1950), deutscher Thomaskantor
 Kasper Straube, deutscher Buchdrucker
 Manfred Straube (* 1930), deutscher Historiker
 Manfred P. Straube (* 1944), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Manuel Straube (* 1984), deutscher Synchronsprecher
 Milena Straube (* 1992), deutsch-französische Schauspielerin
 Oliver Straube (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Peter-Paul Straube (* ?), katholischer Theologe, 1998–2019 Rektor des Bischof-Benno-Hauses
 Reinhard Straube (* 1946), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Richard Straube (1927–2018), deutscher Seelsorger und Autor
 Richard Straube (Politiker) (1897–1969), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Rudolf Straube (1717–1785), Theologe, Lautenist und Gitarrist
 Sarah Straube (* 2002), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 William Straube (1871–1954), deutscher Maler

Siehe auch:
 Straub